В статье представляется персональный состав Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджана шестого созыва по итогам выборов, состоявшихся 9 февраля 2020 года.

Правление VI созыва

Депутаты Милли Меджлиса

См.также 

 Выборы парламента Азербайджана (2020)
 Список депутатов Национального собрания Азербайджана V созыва
 Список депутатов Национального собрания Азербайджана III созыва

Примечания 

Списки депутатов
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва